Помье ():

Топонимы 
 Помье — коммуна во Франции, департамент Эндр.
 Помье — коммуна во Франции, департамент Гар.
 Помье — коммуна во Франции, департамент Луара.
 Помье — коммуна во Франции, департамент Рона.
 Помье — коммуна во Франции, департамент Эна.

Персоны 
 Помье, Жан Бернар — французский пианист и дирижёр
 Помье дю Верже, Шарль — бельгийский стрелок, призёр летних Олимпийских игр 1900 и 1908 и двенадцатикратный чемпион мира

См. также 
 Помье-де-Борепер
 Помье-ла-Пласетт
 Помье-Мулон
 Шампо-э-ла-Шапель-Помье